Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1954 spelades 1953–1954 och innehöll 45 lag, som skulle minskas till 16 inför huvudturneringen i Schweiz, dit Schweiz, som värdar 1954, och Uruguay, som slutsegrare i 1950 års turnering var direktkvalificerade.

Fifa avslog ansökningar från Island, Bolivia, Costa Rica, Kuba, Indien och Sydvietnam om att få delta. Kvarstående 37 lag delades in i 13 geografiskt indelade grupper.

 Grupp 1–10 - Europa: 11 platser, 27 lag deltog (inklusive Egypten och Israel). 
 Grupp 11 - Sydamerika: 1 plats, 4 lag deltog. 
 Grupp 12 - Nordamerika, Centralamerika och Karibien: 1 plats, 3 lag deltog. 
 Grupp 13 - Asien: 1 plats, 3 lag deltog. 

33 lag spelade minst en kvalmatch. Totalt spelades 57 kvalmatcher, och 208 mål gjordes (ett genomsnitt på 3,65 per match).

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6 

Båda lagen slutade på samma poäng och ett omspel arrangerades därför på neutral plan.

17 mars 1954, Rom:	Turkiet	–	Spanien	2–2

Omspelsmatchen slutade oavgjort efter förlängning och därför anordnades en lottdragning som Turkiet vann.

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Grupp 13

Anmärkning

Externa länkar

1953 i Egypten
1953 i Nordamerika
1953 i Europa
1954 i Asien
1954 i Europa
1954 i Nordamerika
1954 i Sydamerika
Fotbollsåret 1953
Fotbollsåret 1954
1954
Världsmästerskapet i fotboll 1954